Компер — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Компер, Джон (; 1823—1903) — шотландский протестантский священник, подвижник Шотландской епископальной церкви.
 Компер, Клод Антуан (; 1774—1812) — французский и неаполитанский генерал, погибший в Бородинском сражении.
 Компер, Луазе (; ок. 1445—1518) — средневековый французский композитор.

Топонимы 
 Компер (, ) — коммуна в регионе Юг-Пиренеи, Франция.

См. также 
 Комперия